Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Van-Dyck :

Van Dyckstraat à Boom
 Rue Van Dyck à Bruxelles
 Van Dyckstraat à Vilvorde

Rue Van-Dyck à Aulnay-sous-Bois
 Rue Van-Dyck à Calais
 Rue Van-Dyck à Lille
 Rue Van-Dyck à Longuenesse
 Rue Van-Dyck à Nîmes
 Rue Van-Dyck à Reims
 Rue Van-Dyck à Toulouse

Calle Van-Dyck à Salamanque

Rue Van Dyck à Beyrouth, nommée en l'honneur du professeur Cornelius Van Alen Van Dyck (1818-1895), missionnaire au Liban.

Voir aussi 
 
 Avenue Van-Dyck

Van-Dyck Rue